Че́лси Филд (), настоящее имя — Ки́мберли Эй Бо́тфилд (; 27 мая 1957, Глендейл, Калифорния, США) — американская актриса и танцовщица.

Биография 
Кимберли Эй Ботфилд родилась 27 мая 1957 года в Глендейле (штат Калифорния, США) в семье Уилла Ботфилда.

Карьера 
Челси начала свою карьеру в качестве танцовщицы и в 1983 году она была танцовщицей в «».

В 1985 году Челси дебютировала в кино, сыграв роль Рэнди в фильме «Идеально». Всего Филд сыграла в 51 фильме и телесериале.

Личная жизнь 
С 2009 года Челси замужем за актёром Скоттом Бакула (род.1954), с которым она жила 15 лет до их свадьбы. У супругов есть два сына — Уил Ботфилд Бакула (род.1995) и Оуэн Барретт Бакула (род.1999).

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Артисты, известные под псевдонимами